Idra bezeichnet
 eine griechische Insel, siehe Hydra (Insel)
 IdrA, den Nickname des US-amerikanischen E-Sportlers Gregory Fields